Dit is een (onvolledige) lijst van Duitse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A 
Fatmire Alushi
Nadine Angerer
Rachel Avant

B 
Isabell Bachor
Vivien Beil
Stephanie Breitner
Pauline Bremer

C
Jennifer Cramer

D 
Sara Däbritz
Rieke Dieckmann
Ann-Kathrin Dilfer
Tamar Dongus

E 
Melina Eckert

F 
Doris Fitschen
Selina Fockers

G 
Inka Grings
Juliana Gütermann

H 
Josephine Henning
Ariane Hingst

J 
Mathilde Janzen

K 
Julia Kappenberger
Tabea Kemme
Turid Knaak
Ella Köbberling
Cindy König
Marlene Kowalik
Annike Krahn

L 
Chiara Lapuste
Ana Cristina Oliveira Leite
 Melanie Leupolz
Melina Loeck

M 
Leonie Maier
Dzsenifer Marozsán
Maren Meinert
Wibke Meister
Sonja Merazguia
Sandra Minnert
Anja Mittag
Lavinia Muriel Horning

N 
Luana Neomi Mertinatsch

P 
Leonie Pankratz
Melike Pekel
Babett Peter
Lena Petermann
Birgit Prinz

R 
Lena Rädler
Sophia Reiß
Lourdes Romero

S 
Stefanie Sanders
Claire Savin
Sara Schaible
Lisa Schmitz
Carina Schreiner
Bibiane Schulze Solano
Julia Šimić
Carolin Simon
Anna-Lena Stolze*

T 
Maren Tellenbröker

V 
Charlotte Voll

W 
Florin Wagner
Bettina Wiegmann
Carola Winter

Z 
Taylor Ziemer

* verhuurd aan buitenlandse club

Duitse
Vrouwenvoetbal in Duitsland
Voetbalsters